In 1957 werd het 25ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Audax Italiano werd kampioen. San Luis kreeg 13 strafpunten omdat het een niet-speelgerechtigde speler opstelde waardoor de club niet derde maar laatste werd en degradeerde.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1957
Competitievoetbal 1956/57